Козьма́ Петро́вич Прутко́в (род. , деревня Тентелевая, Архангелогородская губерния, Российская империя) — литературная маска, под которой в журналах «Современник», «Искра» и других выступали в 50—60-е годы XIX века поэт граф Алексей Константинович Толстой, братья Алексей, Владимир (наибольший в количественном исчислении вклад) и Александр Жемчужниковы (фактически — коллективный псевдоним всех четверых).

Сатирические стихи, афоризмы Козьмы Пруткова и сам его образ высмеивали умственный застой, политическую «благонамеренность», пародировали литературное эпигонство.

Биография 
Большая часть сведений о жизни Пруткова стала известна из «Биографических сведений о Козьме Пруткове» (включавших «Некролог Козьмы Петровича Пруткова»), опубликованных после его «смерти».

Козьма Петрович Прутков родился 11 апреля 1803 года в деревне Тентелевой около Сольвычегодска, скончался 13 января 1863 года. Имел поместье в хуторке Пустынька около железнодорожной станции Саблино. По посмертному утверждению медиума получил домашнее образование от приходского священника, имел хорошие оценки.

Провёл всю свою жизнь, кроме детских лет и раннего отрочества, на государственной службе. В 1820 году поступил на военную службу в гусарский полк «только ради красивого мундира» и пробыл на службе два года с небольшим. В ночь с 10 на 11 апреля 1823 года после товарищеской попойки Пруткову привиделся сон: он увидел перед собой голого бригадного генерала в эполетах, который, не дав Пруткову одеться, повёл его на вершину высокой и остроконечной горы, и там стал вынимать перед ним из древнего склепа разные драгоценные материалы, показывая их ему и даже прикладывая некоторые из них к его телу. Вдруг от прикосновения самого дорогого материала Прутков ощутил сильный электрический удар, от которого проснулся весь в испарине. Неизвестно, какое значение придавал Козьма Петрович Прутков этому видению, но, часто рассказывая о нём впоследствии, он всегда начинал волноваться и заканчивал свой рассказ громким возгласом: «В то же утро, едва проснувшись, я решил оставить полк и подал в отставку; а когда вышла отставка, я тотчас определился на службу по министерству финансов, в Пробирную палатку, где и останусь навсегда!» Действительно, устроившись в одну из Пробирных палаток (являвшуюся частью Департамента горных и соляных дел в Министерстве финансов) в 1823 году, он оставался в ней сорок лет, до самой смерти.

В Пробирной палатке Прутков дослужился до действительного статского советника и получил наивысшую должность — стал её директором (на самом деле такой должности там не существовало; Пробирная палатка управлялась обер-контролёром проб) . Награждён орденом Святого Станислава 1-й степени.

Прутков был очень доволен своей службой. Только в период подготовки реформ Александра II он растерялся: сначала стал роптать, повсюду заявляя о преждевременности любых реформ и о том, что он «враг всех так называемых вопросов!». Однако потом, когда реформы оказались неизбежными, старался отличиться преобразовательными проектами и сильно негодовал, когда эти проекты браковали из-за очевидной невозможности их выполнения. Он объяснял это завистью, неуважением к опыту и заслугам, стал впадать в уныние и отчаяние. В один из таких моментов он написал мистерию «Сродство мировых сил». Вскоре, однако, он успокоился, почувствовал вокруг себя прежнюю атмосферу. Он снова стал писать проекты, но уже ограничительного характера, и они принимались с одобрением. Это дало ему основание ожидать значительного повышения по службе.

Внезапный апоплексический удар, постигший его в своём директорском кабинете, привёл к смертельному исходу 13 января 1863 года.

Образ 

Один из авторов Пруткова, Алексей Жемчужников, в письме А. Н. Пыпину довольно подробно разъяснял образ Козьмы Пруткова:«<…> тип Кузьмы Пруткова, который до того казённый, что ни мысли его, ни чувству недоступны никакая так называемая злоба дня, если на неё не обращено внимания с казённой точки зрения. Он потому и смешон, что вполне невинен. Он как бы говорит в своих творениях: „всё человеческое — мне чуждо“.»«<…> В афоризмах обыкновенно выражается житейская мудрость. Прутков же в большей части своих афоризмов или говорит с важностью казённые, общие места; или с энергиею вламывается в открытые двери; или высказывает мысли, не только не имеющие соотношения с его эпохою и с Россиею, но стоящие, так сказать, вне всякого места и времени. Будучи очень ограниченным, он даёт советы мудрости. Не будучи поэтом, он пишет стихи. Без образования и без понимания положения России, он пишет „прожекты“. Он современник Клейнмихеля, у которого усердие всё превозмогало. Он воспитанник той эпохи, когда всякий, без малейшей подготовки, брал на себя всевозможные обязанности, если Начальство на него их налагало».Образ Козьмы Пруткова отличается высокой степенью проработки, что является уникальным случаем для литературных масок: у него есть чётко определённые биография, портрет, семья и место службы.

История творчества 

Первым произведением, ещё не имеющим сформировавшегося образа Пруткова, стала пьеса («шутка-водевиль» как называл её впоследствии Прутков) «Фантазия», написанная Алексеем Толстым и Алексеем Жемчужниковым в 1850 году. Пьеса была поставлена 8 января 1851 года в Александринском театре. Оба автора в то время были молодыми камер-юнкерами, любящими проказы и тяготящимися казёнщины, окружавшей их. Их пародия на популярные в то время водевили прошла сквозь цензуру, несмотря на царивший в то время николаевский реакционизм. В «Фантазии» (названной по имени собачки одной из героинь) доводятся до абсурда банальные водевильные ситуации. Во время премьеры разразился скандал: возмущённый император Николай I не дождался окончания и ушёл из театра, заявив: «Много я видел на своём веку глупостей, но такой ещё никогда не видал». На следующий день пьеса была запрещена.

Басня «Незабудки и запя́тки» была написана Александром Жемчужниковым в 1851 году и так понравилась первым двум авторам, что были написаны другие басни: «Цапля и беговые дрожки», «Кондуктор и тарантул», «Стан и голос», «Червяк и попадья». Все басни, кроме последней, были изданы в журнале «Современник» (кн. XI, в «Заметках Нового Поэта») в том же году без указания авторства. В шутку поставив эти басни в один ряд с творчеством Ивана Крылова, авторы решили писать подобные произведения совместно под именем: «Козьма Прутков». Выбор имени объяснил позже Алексей Жемчужников в разговоре с И. А. Буниным:

Мы — я и Алексей Константинович Толстой — были тогда молоды и непристойно проказливы. Жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах. Потом решили собрать и издать эти глупости, приписав их нашему камердинеру Кузьме Пруткову, и так и сделали, и что же вышло? Обидели старика так, что он не мог нам простить этой шутки до самой смерти.

К лету 1853 года образ Пруткова был сформирован и написано достаточно произведений (включая комедию «Блонды») для того, чтобы передать их для публикации в специально созданном разделе «Литературный ералаш» журнала «Современник». Предполагавшееся первоначально издание сборника произведений Козьмы Пруткова не состоялось.

После шестилетнего перерыва публикации Пруткова возобновились в 1860 году.

13 января 1863 года Козьма Прутков «умер» от инсульта на рабочем месте. В «Современнике» вышла подборка статей «Краткий некролог и два посмертные произведения Козьмы Петровича Пруткова» и «Проект: о введении единомыслия в России», а также комедия «Опрометчивый Турка, или Приятно ли быть внуком?» Некролог и примечания к двум ранее не издававшимся произведениям были подписаны якобы племянниками Шерстобитовым и Воскобойниковым. К тому времени настоящие авторы жили далеко друг от друга и им было тяжело согласовывать творчество и сохранять образ Пруткова целостным. Кроме того, появившиеся литературные подделки «под Пруткова» и приписываемые ему произведения заставили авторов ещё раз задуматься о публикации собрания сочинений, но опять публикация книги была отложена на неопределённый срок. В 1863 году Ф. М. Достоевский написал в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Есть у нас теперь один замечательнейший писатель; краса нашего времени, некто Кузьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой скромности: до сих пор не издал ещё полного собрания своих сочинений».

В 1875 году умер Алексей Толстой, и над изданием сборника остались работать Владимир и Алексей Жемчужниковы. Владимир имел чёткое представление об образе Пруткова и о том, что должно включаться в сборник, а что — нет: «для Пруткова недостаточно просто „смешного“, а нужна литературная отделка и известный род смешного». По этой причине «прутковской» первоначально не была признана комедия «Любовь и Силин», написанная Александром Жемчужниковым самостоятельно.

В начале 1860-х годов была написана комедия «Торжество добродетели» (первоначально названная «Министр плодородия»), но царская цензура не разрешила опубликовать её в «Свистке». Рукопись на долгие годы была утеряна, и только в 1959 году В. Э. Боград отыскал её в архиве Академии наук СССР в Ленинграде. Впервые комедия была опубликована в издании «Литературное наследство». Она оценивается критиком Б. Я. Бухштабом как «наиболее значительная комедия Козьмы Пруткова, единственная, содержащая политически острые мотивы».

«Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова с портретом, fac-simile и биографическими сведениями» вышло из типографии М. М. Стасюлевича в 1884 году небольшим тиражом в 600 экземпляров. Книга была быстро раскуплена и в следующем году была переиздана уже тиражом в 2000 экземпляров. С тех пор сборник регулярно переиздавался, и в 1916 году вышло уже 12-е издание.

Имя 

По свидетельству современников, в качестве основы для псевдонима авторами Пруткова было взято имя реально существовавшего человека — крепостного дворецкого у Жемчужниковых Кузьмы Пруткова (по другим сведениям, Фролова).

Произведения Пруткова до 1863 года подписывались именем «Кузьма Прутков», а после «смерти» — «Козьма Прутков», но в «Некрологе», «Биографических сведениях» и других статьях авторы подчёркнуто именовали Пруткова Косьмой для усиления гротескности мнимой значимости: «<…> он писался всегда: Косьма (а не Кузьма), подобно прочим своим великим тёзкам — Косьме Минину, Косьме Медичи и т. д.». В частной переписке братья Жемчужниковы могли называть его и Козьмой, и Косьмой, и Кузьмой.

Портрет 

Портрет намеренно написан таким образом, что о Козьме Пруткове складывается мнение как о напыщенном и самодовольном человеке. На портрете он смотрит на зрителя сверху вниз и саркастически улыбается. Волосы его умышленно всклокочены в артистическом беспорядке.

Карандашный набросок Козьмы Пруткова (сейчас он хранится в Государственном Русском музее в коллекции Л. М. Жемчужникова) выполнил Лев Михайлович Жемчужников в 1853 году во время подготовки к печати сборника произведений Пруткова. Затем набросок был передан художникам Александру Егоровичу Бейдеману и Льву Феликсовичу Лагорио, «которые нарисовали и перерисовали на камень». Портрет был отпечатан в типографии Тюлина для включения его в книгу собрания сочинений Пруткова, которая так и не вышла — вместо этого произведения печатались в журнале «Современник». Несмотря на то, что портрет был создан и готов к печати в 1853 году, его публикация была запрещена цензорами на том основании, что он может оказаться карикатурой на какого-либо реального чиновника. Через 30 лет, когда полный сборник сочинений Пруткова готовился к печати, Владимир Жемчужников был вынужден разыскивать по знакомым литографическую копию этого портрета.

После официального издания портрета выходило множество интерпретаций, колоризаций и шаржей на оригинал. Визуализацию образа Козьмы Пруткова продолжили авторы журнала «Сатирикон», которые в 1913 году выпустили к 50-летию со дня смерти поэта специальный номер с рисунками Ре-Ми (Николая Ремизова). К изданию сборника Пруткова в 1961 году художником Н. В. Кузьминым была нарисована серия портретов и иллюстраций.

Проблема авторства 
После того, как сочинения Пруткова стали популярными, под данным псевдонимом самовольно публиковалось большое количество произведений сатирического характера других авторов. Братья Жемчужниковы в 1883 году вынуждены были обратиться в газеты и журналы для опровержения причастности настоящих авторов Козьмы Пруткова к данным произведениям.

Согласно нескольким свидетельствам современников, некоторое участие в создании наследия Козьмы Пруткова принадлежало Александру Аммосову, который сам нередко выступал под псевдонимом «Последователь Козьмы Пруткова» в «Современнике». Наиболее определённо об этом высказался Пётр Шумахер (в 1884 году).«Братья Жемчужниковы нечестно поступили, умолчав об Александре Аммосове, который более Алексея Толстого участвовал в их кружке: „Запятки“ и „Пастух и молоко“ — не их, а Аммосова. Это знают многие, а будь жив граф Алексей, он, как человек честный, правдивый не допустил бы этой передержки».
Аналогичным образом высказался и Константин Александрович Булгаков (соученик Лермонтова и известный острослов) в своём письме от 15 февраля 1859 г. к художнику-искровцу Николаю Степанову. В примечаниях к «Полному собранию сочинений Козьмы Пруткова» Б. Я. Бухштабом утверждается, что басня «Пастух, молоко и читатель» была прислана в редакцию «Свистка» анонимно. Тем не менее, обе басни вошли в сборник под редакцией братьев Жемчужниковых в 1884 году, в котором причастными к творчеству Пруткова назывались только Алексей Толстой, Алексей Жемчужников, Владимир Жемчужников, Александр Жемчужников и Пётр Ершов (несколько куплетов), и утверждалось, что «никто — ни из редакторов и сотрудников журнала „Современник“, ни из всех прочих русских писателей — не имел в авторстве Козьмы Пруткова ни малейшего участия».

Об участии своего брата Александра Владимир Жемчужников писал так: «Брат мой Александр вовсе не обладает литературным дарованием и никогда не был разборчив в смешном; поэтому он никогда ничего не мог написать один, но из массы его шуток бралось иногда нами кое-что и отделывалось. Так написаны 3 первые басни, при его участии, братом моим Алексеем; а комедия „Блонды“ — под непосредственным руководством моим и с некоторыми дополнениями брата Алексея».

Есть вероятность, что в кружке «прутковцев» также принимал участие М. Н. Лонгинов, часто совершавший «проказы» в Санкт-Петербурге в компании с Толстым, братьями Жемчужниковыми и Пыпиным.

По убеждению литературоведа П. Н. Беркова «Прутковым должно именовать то, что написано было кружком его „опекунов“ коллективно или каждым из них в отдельности за подписью Пруткова или же, наконец, предполагалось ко включению в Пруткова…» (РГАЛИ. Ф.103. Оп. 1. Ед. хр. 19. Лл. 1—10).

Крылатые фразы 
 Глядя на мир, нельзя не удивляться.
 Одного яйца два раза не высидишь.
 Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережёшь себя от знатных ошибок.
 Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
 Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
 Бди!
 Что имеем — не храним; потерявши — плачем.
 Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?
 Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную.
 Никто не обнимет необъятного.
 Опять скажу: никто не обнимет необъятного!
 Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное!
 Если хочешь быть счастливым, будь им.
 Где начало того конца, которым оканчивается начало?
 Если хочешь быть красивым, поступи в гусары.
 Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?
 Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём пятна.
 Вакса чернит с пользой, а злой — с удовольствием.
 Усердие всё превозмогает!
 Бывает, что усердие превозмогает и рассудок.
 Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? — ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днём, когда и без того светло; а месяц — ночью.
 Лучше скажи мало, но хорошо.
 Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно.
 Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни.
 Легче держать вожжи, чем бразды правления.
 Не всё стриги, что растёт.
 В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол.
 Нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуется вместе с тем малейшему указанию власти.
 Держаться партии народной и современно, и доходно.
 И устрица имеет врагов.
 Не всякий генерал от природы полный.
 Под сладкими выражениями таятся мысли коварные: так от курящего табак нередко пахнет духами.
 Что есть хитрость? — Хитрость есть оружие слабого и ум слепого.
 Не ходи по косогору, сапоги стопчешь!
 Не в совокупности ищи единства, но более — в единообразии разделения.
 Единожды солгавши, кто тебе поверит?
 Мудрость, подобно черепаховому супу, не всем доступна.
 Знай, читатель, что мудрость уменьшает жалобы, а не страдания!
 Нет адъютанта без аксельбанта.

Зри в корень 
Фраза «Зри в корень» приписывается Пруткову ошибочно — у него есть фраза «Смотри в корень!» (пятый афоризм в «Плодах раздумья»). Авторство «Зри в корень» принадлежит А. С. Шишкову: одна из глав «Славянорусского корнеслова», изданного в 1817 году, носит название «Зри в корень: сын всегда говорит языком отца». Возможно, своей фразой Прутков высмеивал ретроградные идеи Шишкова (позже якобы отцом Пруткова была написана оперетта «Черепослов, сиречь Френолог» с главным персонажем Шишкенгольмом, идею и несколько куплетов для которой дали ссыльный декабрист Н. А. Чижов и поэт П. П. Ершов).

Семья 
У Козьмы Пруткова, согласно опубликованным произведениям Толстого и братьев Жемчужниковых, были следующие родственники:

 Федот Кузьмич Прутков (родился в 1720 году, умер в 1790 году) — дед, деревенский помещик, отставной премьер-майор, автор «Гисторических материалов Федота Кузьмича Пруткова» (изданы в 1854 году) и «Гисторические материалы, не включавшиеся в собрание сочинений Козьмы Пруткова» (1860 год).
 Пётр Федотыч Прутков — отец, деревенский помещик, автор оперетты «Черепослов, сиречь Френолог» (издана в 1856 году).
 Сам Кузьма + Антонина Платоновна Пруткова (до замужества Проклеветантова) — жена.
 Андроник Кузьмич Прутков — сын, автор комедии «Любовь и Силин».
 Антон и Агапий Кузьмичи Прутковы — сыновья, авторы комедии «Фантазия» и драмы «Торжество добродетели» (другое название «Министр плодородия», с примечаниями Козьмы Пруткова, полученными посредством спиритического сеанса) (изданы в 1864 году).
  Четыре неуказанных сына и шесть неуказанных дочерей.
  Некие сиблинги. Их дети:
 Кузьма Кузьмич Прутков — племянник.
 Воскобойников — племянник, отставной поручик.
  Калистрат Иванович Шерстобитов — племянник.

Память 
 В Брянском литературном музее (Брянск), в «Прутковском зале» размещена экспозиция, посвящённая Козьме Пруткову.
 В Архангельске на проспекте Чумбарова-Лучинского перед городским Литературным музеем стоит памятник Козьме Пруткову.
 В Долгоруковском районе Липецкой области, около поворота на село Вязовое, установлен бюст Козьмы Пруткова.
 Именем Козьмы Пруткова названы улица и два проезда в деревне Красненькая Тамбовской области, а также аллея и фонтан в Тамбове.
 Именем Пруткова назван астероид (5932) Прутков (Prutkov), открытый Н. С. Черных 1 апреля 1976 в Крымской астрофизической обсерватории.
 С 1998 года в середине июля в Сольвычегодске проходит региональный арт-фестиваль имени Козьмы Пруткова.
 14 сентября 2013 года в Тосненском районе на территории усадьбы А. Толстова «Пустынька» прошёл «Первый международный фестиваль Козьмы Пруткова», в котором приняли участие около 170 литераторов из России, Болгарии и Китая. В 2017 году прошёл 5-й фестиваль.
 Весной 2016 года в доме И. С. Остроухова в Трубниках, проводилась выставка митьков, на которой выставлялись полотна, созданные по мотивам афоризмов Пруткова.

Библиография 
Сборники «Досуги» и «Пух и перья»:

 Стихотворения и басни
 «Плоды раздумья». Мысли и афоризмы

Эссе:

 «Выдержки из записок моего деда»
 «Проект: о введении единомыслия в России»

Драматические произведения:

 «Фантазия». Комедия в одном действии
 «Блонды». Драматическая пословица, в одном действии
 «Спор древних греческих философов об изящном». Драматическая сцена из древнегреческой классической жизни в стихах
 «Черепослов, сиречь Френолог». Оперетта в трёх картинах (Сочинение Петра Федотовича Пруткова)
 «Опрометчивый Турка, или: Приятно ли быть внуком?» Естественно-разговорное представление
 «Сродство мировых сил». Мистерия в одиннадцати явлениях
 «Любовь и Силин». Драма в трёх действиях
 «Торжество добродетели» («Министр плодородия»). Драма в четырёх действиях из французской современной жизни

Собрания сочинений 
 Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова с портретом, fac-simile и биографическими сведениями. — 1-е изд. — С-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 1884. — 253 с.
 Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова с портретом, fac-simile и биографическими сведениями. — 12-е изд. — Петроград: Типография М. М. Стасюлевича, 1916. — 253 с.
 Козьма Прутков. Полное собрание сочинений / Серия: «Библиотека „Иллюстрированная Россия“» — Париж, 1937. — 140 с. (том 1), 207 с. (том 2).
 Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова / Серия: «Библиотека поэта. Большая серия» / Вступ. статья, ред. и примеч. Б. Я. Бухштаба. — М.: Сов. писатель, 1949. — 408 с., 7 л. ил.
 Козьма Прутков. Сочинения Козьмы Пруткова / Прутков Козьма; Толстой Алексей Константинович; Жемчужников Алексей Михайлович; Жемчужников Александр Михайлович; Жемчужников Владимир Михайлович; Вступ. ст. Д. И. Заславского; Подгот. текста, примеч. А. К. Бабореко. — М.: Художественная литература, 1955. — 419 с.
 Сочинения Козьмы Пруткова / авт. примеч. А. К. Бабореко; худож. С. Пожарский. — М.: Гослитиздат, 1959. — 398 с.: ил. — (Классики и современники. Русская классическая литература)
 Драматические произведения / Козьма Прутков. — М.: Искусство, 1974. — 157 с.
 Козьма Прутков. Сочинения Козьмы Пруткова / Вступ. статья В. Сквозникова; Примеч. А. К. Бабореко. — М.: Худож. лит., 1976. — 381 с.
 Сочинения Козьмы Пруткова. / Сост. и послесл. Д. А. Жукова; Примеч. А. К. Бабореко. — М.: Сов. Россия, 1981. — 304 с.
 Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков; худож. Л. Тишков. — М.: Книга, 1986. — 413 с.
 Сочинения Козьмы Пруткова / авт. предисл. Ф. Кривин; авт. примеч. А. Бабореко; худож. Б. Тржемецкий. — М.: Худож. лит., 1987. — 335 с.: ил. — (Классики и современники. Русская классическая литература)

На иностранных языках 
Козьма Прутков практически неизвестен за рубежом.

Первая книга, посвящённая Пруткову на английском языке: Barbara Heldt Monter, Koz’ma Prutkov — The Art of Parody, The Hague-Paris, 1972, p. 143.

На немецкий язык  перевёл некоторые произведения Пруткова, в том числе две пьесы — «Опрометчивый Турка, или Приятно ли быть внуком?» и «Сродство мировых сил», эссе «Проект: о введении единомыслия в России» и афоризмы. Была опубликована книга: Fehler des Todes. Russische Absurde aus 2 Jahrhunderten. Произведения Пруткова в переводе с русского Питера Урбана. Франкфурт-на-Майне: , 1990. — 506 с. — .

В 2018 году февральский (90-й) номер немецкого журнала «», подготовленный , был посвящён Козьме Пруткову.

Сочинения по мотивам 
 Жуков Д. А. Козьма Прутков и его друзья / Серия: Библиотека «Любителям российской словесности». — : Современник, 1976. — 382 с.
 Смирнов А. Е. Козьма Прутков. Жизнеописание + Приложение: Прутковиада. Новые досуги. — : Вита Нова, 2010. — 640 с. — ISBN 978-5-93898-287-1 — Серия: Жизнеописание.
 Смирнов А. Е. Прутковиада // Новый мир. 2001, № 9. — С. 120—134.
 Достоевский Ф. М. Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга — Гражданин. Газета-журнал политический и литературный. — : Тип. А. Траншеля, 10 октября № 23/25. 1878.

Театральные постановки, радиопостановки, литературные программы на телевидении 
Пьеса «Черепослов, сиречь Френолог» ставилась в петербургских (ленинградских) театрах: в 1909—1911 годах — в «Весёлом театре для пожилых детей» (там же режиссёром Николаем Евреиновым вновь была поставлена комедия «Фантазия») и театре «Фарс», в 1922—1923 годах — в «Свободном театре» Г. Юдовского.

В 1913 году в театре пародий «Кривое зеркало» (и позже в кабаре «Бродячая собака») состоялась премьера сатирической пьесы «Торжественное заседание в память Козьмы Пруткова» Н. Г. Смирнова и С. Щербакова. Там же была поставлена миниатюра «Прутков и Антихрист» за авторством Д. Мережковского и З. Гиппиус.

В 1975 году вышел радиоспектакль «Директор Пробирной палатки» с участием артистов ленинградских театров.

Литературная программа «Козьма Прутков. Директор Пробирной палатки» вышла на Центральном телевидении СССР в 1989 году.

На эстонском «Радио-4» вышел радиоспектакль «Опрометчивый Турка, или: Приятно ли быть внуком?».

В 2007 году на «Радио России» вышел радиоспектакль «Фантазия».

В 2016 году на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой режиссёром Алексеем Левинским были поставлены две пьесы Козьмы Пруткова — «Фантазия» и «Опрометчивый Турка».

Литература 
 Берков П. Н. Козьма Прутков — директор пробирной палатки и поэт: К истории русской пародии / АН СССР. Институт русской литературы. Комитет по собиранию материалов сатирического жанра. — Л.: Академия наук СССР, 1933. — 226 с.
 Сукиасова И. М. Язык и стиль пародий Козьмы Пруткова: (Лексико-стилистич. анализ). — Тбилиси: Издательство Акад. наук Груз. ССР, 1961. — 266 с.

Примечания

Ссылки 

 Весь Козьма Прутков с комментариями на сайте «Козьма Прутков со товарищи»

Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели России по алфавиту
Поэты России XIX века
Русские писатели по алфавиту
Русские поэты
Литературные маски
Соавторы
Пародисты Российской империи
Баснописцы
Коллективные псевдонимы
Литературные подделки и мистификации
Русские писатели XIX века
Писатели по алфавиту
Писатели России XIX века
Сатирики Российской империи
Алексей Константинович Толстой